El municipio de Prairie (en inglés: Prairie Township) es un municipio ubicado en el condado de Audrain en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 932 habitantes y una densidad poblacional de 4,55 personas por km².

Geografía 
El municipio de Prairie se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 204.65 km², de la cual 203,79 km² corresponden a tierra firme y (0,42 %) 0,85 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 932 personas residiendo en el municipio de Prairie. La densidad de población era de 4,55 hab./km². De los 932 habitantes, el municipio de Prairie estaba compuesto por el 99,03 % blancos, el 0,21 % eran afroamericanos, el 0,43 % eran amerindios, el 0,11 % eran asiáticos y el 0,21 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,21 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Audrain